La llista de Gardiner és una classificació dels jeroglífics egipcis en 26 subgrups que l'egiptòleg britànic Alan Gardiner va realitzar en la seva Gramàtica de la llengua egípcia.

Aquests subgrups sumen 743 jeroglífics més vint variants i es consideren d'obligada referència en l'estudi dels jeroglífics de l'antic Egipte. Gardiner només va llistar les formes més comunes, ja que el nombre total superava els 6.000 en el període grecoromà, encara que en èpoques anteriors s'usaven menys de mil (uns 750 durant el Regne Mitjà d'Egipte).

Grups

Grup A: l'home i les seves ocupacions

Grup B: la dona i les seves ocupacions

Grup C: deïtats amb forma humana

Grup D: parts del cos humà

Grup E: mamífers

Grup F: parts del cos dels mamífers

Grup G: ocells

Grup H: parts del cos de les aus

Grup I: amfibis i rèptils

Grup K: peixos i parts dels peixos

Grup L: invertebrats

Grup M: arbres i altres plantes

Grup N: el cel, el sòl i l'aigua

Grup O: edificis i parts d'edificis

Grup P: vaixells i parts de vaixells

Grup Q: mobles

Grup R: temples i ritus religiosos

Grup S: corones i ceptres

Grup T: objectes de guerra i de caça

Grup U: agricultura i artesania

Grup V: cordes, cistells...

Grup W: objectes i atuells de pedra i ceràmica

Grup X: pans i pastissos

Grup Y: papirs, jocs i música

Grup Z: figures geomètriques

Grup Aa: jeroglífics sense classificar

Els jeroglífics 
Els jeroglífics són imatges d'éssers o elements fácilment reconeguts (tret d'alguns recollits en el grup Aa). Estan estandarditzats i la seva simplificació va originar l'escriptura hieràtica i posteriorment la  demòtica.

Orientació 
L'escriptura pot seguir qualsevol direcció, però la forma més antiga era escriure'ls en columnes. Posteriorment es van començar a escriure en línies horitzontals, generalment de dreta a esquerra i de dalt a baix. L'escriptura d'esquerra a dreta s'usava també, encara que amb certes condicions, com acompanyant a imatges amb aquesta orientació o per jugar amb la simetria. Hi ha casos de textos escrits en dues columnes i en cadascuna d'elles les línies horitzontals es llegeixen en diferent sentit.

No hi ha signes de puntuació o espais que indiquin divisió entre paraules o frases, encara que moltes paraules solien acabar amb un determinatiu. L'ordre dels jeroglífics respectava algunes normes de prestigi: el nom dels déus es col·locava al principi dels noms teófors o dels epítets.

Tipus 
 Ideogrames: són jeroglífics que representen éssers o objectes de manera gràfica, sense cap element fonètic, com O1: casa.
 Determinatius: indiquen la funció semàntica del jeroglífic, com D54, que indica moviment: caminar, apropar-se.
 Fonogrames: són representacions de sons, com D59: so ˁb (ab). Alguns ideogrames podien ser també fonogrames. Així, D21 és l'ideograma de boca y judici, però també és el fonograma de R.
 Signes silàbics: jeroglífics que representen dos, tres o més consonants: H2 representa el so ushm.

Bibliografia

Enllaços externs 

 Llista de Gardiner: Catàleg de jeroglífics (en francés)
 Llista de Gardiner (en anglés)
 Llista de Gardiner  (en portugués)
 Llista de Gardiner (en alemany)
 Llista de Gardiner  (en alemany)
 Sintaxi WikiHiero (en anglés)
 Proel: Jeroglífic egipci (en castellà)